A Uganda está dividida em 111 distritos e uma cidade (a capital Kampala) agrupados em quatro regiões administrativas. A maioria dos distritos foram denominados a partir de  suas principais cidades comerciais e administrativas.

Cada distrito, por sua vez, está dividido em condados e municípios. O líder eleito em um distrito é o presidente do Conselho Local.

Abaixo estão os números do censo de 2002. Dados dos condados e sub-condados foram utilizados para calcular os números referentes aos distritos criados ou modificados após o referido censo, quando havia apenas 56 distritos. Entretanto, algumas linhas divisórias de condados e sub-condados devem ter sido alteradas, gerando números um pouco imprecisos.

Ver também 
 Condados de Uganda
 Sub-condados de Uganda

 "Can Uganda’s economy support more districts?", New Vision, 8 de agosto de 2005.
 O código ISO 3166-2 para os distritos da Uganda é ISO 3166-2:UG

Ligações externas 
 
 
 
 
 Último mapa de Uganda

 
Uganda, Distritos de
Distritos de Uganda

bg:Административно деление на Уганда
es:Organización territorial de Uganda
it:Suddivisioni dell'Uganda
nds:Ünnerafdelen vun Uganda
nl:Bestuurlijke indeling van Oeganda
pl:Podział administracyjny Ugandy
ru:Административное деление Уганды